Ellie Salthouse (* 9. März 1993 in Brisbane) ist eine australische Triathletin.

Werdegang 
2009 wurde Ellie Salthouse Junioren-Weltmeisterin Aquathlon.

2010 wurde sie im Triathlon Zweite im Team bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen in Singapur.

Im Juni 2016 gewann sie in Colorado ihr erstes Rennen auf der Triathlon-Mitteldistanz (Ironman 70.3: 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen).

Im März 2021 gewann die 28-Jährige mit dem Ironman 70.3 Geelong ihr viertes Ironman-70.3-Rennen
Ellie Salthouse startet im August 2021 für das im Collins Cup der Professional Triathletes Organisation zusammengestellte Team International – zusammen mit Teresa Adam, Jeanni Metzler, Paula Findlay, Carrie Lester, Sarah Crowley, Lionel Sanders, Braden Currie, Sam Appleton, Max Neumann, Kyle Smith und Jackson Laundry. Im Juli 2022 wurde sie Achte bei der Erstaustragung der PTO Canadian Open.

Ellie Salthouse wird trainiert von Siri Lindley.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Kurz- und Mitteldistanz

Aquathlon
(DNF – Did Not Finish)

Weblinks 
 Offizielle Webseite von Ellie Salthouse

Einzelnachweise 

Triathlet (Australien)
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010
Australier
Geboren 1993
Frau